Invrea – frazione del comune italiano di Varazze in Liguria
 Fabio Invrea – scrittore e politico italiano 
 Gaspare Invrea – scrittore e poeta italiano
 Silvestro Invrea – doge della Repubblica di Genova
 Palazzo Antonio Doria Invrea – palazzo di Genova
 Palazzo Bartolomeo Invrea – palazzo di Genova
 Raggruppamento "Invrea" – unità straniera in servizio nel Regio Esercito italiano durante la seconda guerra mondiale